БТС (Бэ-Тэ-Эс) — трёхбуквенная аббревиатура, имеющая несколько значений:
 БТС — Балтийская трубопроводная система, система магистральных нефтепроводов в России.
 БТС — Большой толковый словарь русского языка
 БТС-II — Балтийская трубопроводная система-II, система магистральных нефтепроводов в России.
 БТС-2 — советский бронированный тягач на базе среднего танка Т-54.
 БТС-4 — советский бронированный тягач на базе среднего танка Т-44М.
 БТС-600 (БТС-5) — советский бронированный тягач на базе САУ СУ-122-54.
 БТС-002 — советский самолёт-аналог космического корабля «Буран» для лётных испытаний.
 БТС-001 — аэродинамическая модель космического корабля «Буран», установлена на ВДНХ.